King’s College steht für folgende Einrichtungen:

in den Vereinigten Staaten:
 King’s College (Pennsylvania), Wilkes-Barre
 King’s College, früherer Name der Columbia University, New York

in Kanada:
 King’s College, früherer Name der University of Toronto
 King’s University College (Edmonton), Edmonton
 King’s University College (University of Western Ontario), London, Ontario
 University of King’s College, Halifax

in Hongkong:
 King’s College (Hongkong)

in England:
 King’s College (Cambridge), Universität Cambridge, Cambridge
 King’s College London, University of London
 King’s College, früherer Name der Newcastle University
 King’s College Taunton, Internat in Taunton

in Schottland:
 King’s College (Aberdeen), Universität Aberdeen

in anderen Ländern:
 King’s College (Budo), Uganda
 King’s College (Auckland), Auckland, Neuseeland